

Lokalizacje

Niemcy 
 Biburg – dzielnica Laufen
 Biburg – dzielnica Trostbergu
 Biburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim